The Pagemaster est le titre original du film Richard au pays des livres magiques réalisé par Pixote Hunt (sous le nom de Maurice Hunt) et Joe Johnston et sorti en 1994 ; 
The Pagemaster est un jeu vidéo sorti en 1994, adapté du film.